Barnea bedeutet:

 Barnea (Gattung), eine Muschelgattung

Barnea ist der Familienname folgender Personen: 

 David Barnea (* 1965), israelischer Offizier und Direktor des Mossad 
 Guy Barnea (* 1987), israelischer Schwimmer
 Merav Barnea (* 1971), israelische Konzertsängerin (Sopran)